

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Halz“ beginnt.

Halz 



Halze 
 Halzen, Francis (* 1944), belgisch-US-amerikanischer Physiker

Halzl 
 Halzl, József (1933–2020), ungarischer Maschinenbauingenieur, Mitbegründer des Ungarischen Demokratischen Forums (MDF) und Ehrenvorsitzender des Rákóczi-Verbandes